Bernal kan syfta på följande:
 Bernal, Argentina, område i Quilmes, Buenos Aires, Argentina
 Bernal, Mexiko, ort i Querétaro, Mexiko